Roux kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Roux (ö), 
 Roux (udde),

Belgien 

 Roux (ort), Vallonien, Province du Hainaut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belgienförgreningar